Niemcy:
 Luckenbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald
 Luckenbach – rzeka, dopływ Kocher

Stany Zjednoczone:
 Luckenbach – miejscowość